Op het wereldkampioenschap badminton in 2007 speelden de vrouwen in het enkelspel van 13 tot en met 19 augustus. De verrassende winnaar van het toernooi was de Chinese Zhu Lin die als 5e was geplaatst. In de finale versloeg ze de als zesde geplaatste Hongkongse Wang Chen. De Nederlandse Meulendijks verloor in de tweede ronde van de latere bronzenmedaillewinnares Lu Lan. Haar als achtste geplaatste landgenote Yao Jie sneuvelde al in de tweede ronde.

Plaatsingslijst

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2007